Graham Bell (1847–1922) skót születésű amerikai fizikus, a telefon feltalálója
 Graham Bell (1964) római katolikus pap, monsignore
 Graham Bell (1966) korábbi olimpiai síelő, televíziós műsorvezető, újságíró